Никола́й Петро́вич Киселёв:
 Киселёв, Николай Петрович (1884—1965) — русский и советский книговед, палеограф, библиотечный и музейный деятель.
 Киселёв, Николай Петрович (род. 1940) — российский политический деятель.